L'expression Chenal de l'Ouest peut se référer à:

Toponymes
Chenal de l'Ouest (rivière Bell), un chenal de la rive Ouest de la rivière Bell, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Chenal de l'Ouest (Sept-Îles), un chenal à l'entrée de la baie de Sept-Îles, dans Sept-Îles, dans la MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec, au Canada.
Chenal de l'Ouest (Bonne-Espérance), un chenal dans la municipalité de Bonne-Espérance (Québec), dans la MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec, au Canada.